Stratios (altgr. , latinisiert Stratius) ist in der griechischen Mythologie:
 Stratios (Sohn des Nestor), Sohn des Nestor und der Anaxibia
 Stratios (Sohn des Klymenos), Sohn des Klymenos
 Stratios (Satyr), einer der Satyre
 Stratios (Beiname), Beiname mehrerer griechischer Götter
 einer der Freier der Penelope (Mythologie)